Egyesült Magyar Párt rövidítése
Elektromágneses impulzus angol rövidítése